«Bionic» — шостий студійний альбом американської співачки Крістіни Агілери. Випущений 4 червня 2010 року.

Список композицій

Чарти

Історія виходу

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки

Альбоми Крістіни Агілери
Альбоми, спродюсовані Трікі Стюартом